Яков Стрешнев:
 Стрешнев, Яков Максимович (ум. 1686) — воевода в Коле и Олонце.
 Стрешнев, Яков Афанасьевич (ум. после 1641) — воевода в Мосальске, Каргополе, Воротынске и Перемышле.